My Little Toothless Beauties è un album in studio del cantautore canadese Hawksley Workman, pubblicato nel 2006.

Tracce 
God Decides – 4:30
Spider in the Salt – 3:40
In My Guilt, In My Fear – 4:07
General January – 3:14
Complicated Man – 4:08
Killed By the Common Cold – 3:01
Blindness – 2:31
What Will Bring – 3:56
The Emptiness Surprises Me – 3:12
God Decides (Ruff Mix) – 4:56

Collegamenti esterni